

Presentación previa 
Gero Kretschmer y Alexander Satschko eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Luke Saville y Jordan Thompson ganaron el título tras derrotar en la final Saketh Myneni y Jeevan Nedunchezhiyan.

Cabeza de serie

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Semifinales)
  Dino Marcan /  Franko Škugor (Primera ronda)

<ol start=3>
  Gong Maoxin /  Yi Chu-huan ''(Primera ronda)
  Riccardo Ghedin /  Li Zhe ''(Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Shenzhen 2016